Van Looy est un nom de famille belge notamment porté par :
 Diego Van Looy (né en 1990), triathlète belge.
 Erik Van Looy (né en 1962), réalisateur belge ;
 Frans Van Looy (1950-2019), coureur cycliste belge ;
 Jozef Van Looy (1916-1958), joueur de football belge ;
 Luc Van Looy (né en 1941), prêtre salésien belge, évêque de Gand ;
 Rik Van Looy (né en 1933), coureur cycliste belge ;

Article connexe 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme belge